Admir Bajrovic – calciatore svedese con cittadinanza bosniaca
 Nedžad Bajrović – ex calciatore bosniaco